MiOdio () — сан-маринская рок-группа, которая состоит из двух санмаринцев и трёх итальянцев. В 2008 году они представляли Сан-Марино с песней «Complice» («Сообщница») на ежегодном конкурсе «Евровидение», который проходил в Белграде. Именно в этом году было первое выступление Сан-Марино на этом конкурсе. 20 мая они спели в первом полуфинале, но, заняв 19 место и получив 5 очков в финал не попали.

Группа была основана зимой 2002 года. Тогда они записали свой первый альбом, состоящий из 5 песен. Альбом был записан лейблом «Аканто», принадлежащим продюсеру и композитору Андреа Фелли. В 2007 году они заключили договор с «Opera Prima», лейблом, выпустив свой первый сингл «It’s Ok», который до сих пор играет на национальных радиостанциях. Песня также была включена в саундтрек к фильму «Il soffo dell’anima», и перечисленная в iTunes Store.

Группа была выбрана национальным жюри представлять Сан-Марино после приглашения страны на конкурс «Евровидение»

Состав 
 Никола Делла Валле (вокал)
 Паоло Мачина (гитара)
 Андреа Марко «Полли» Полличе (бас-гитара, сведение)
 Франческо Санчизи (клавишные, сведение)
 Алессандро Гобб (ударные)

Дискография 
 s/t (2006), EP
 Miodio (2008), EP
 Avantgarde (2011)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Участники «Евровидения-2008»
Представители Сан-Марино на «Евровидении»